Cyklotomický polynom je pojem z oblasti matematiky, přesněji z algebry. Je definován pro všechna nenulová přirozená čísla  jako jednoznačně určený polynom s celočíselnými koeficienty, který je dělitelem polynomu  a není dělitelem  pro žádné .

Příklady

Reference 

Algebra
Teorie čísel